Die Parlamentswahl in Kambodscha 2008 (Wahlen zur vierten kambodschanischen Nationalversammlung) wurde am 27. Juli 2008 durchgeführt. Gewonnen wurden sie von der regierenden Kambodschanischen Volkspartei (engl. Cambodia People’s Party, CPP) des Premierministers Hun Sen, die eine absolute Mehrheit von 90 der 123 Sitze gewann.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Kambodscha
2008